Die Buchstabenfolge DSB MH ist eine Bezeichnung von Lokomotiven.

Unter der Bezeichnung MH werden bei der DSB in Dänemark zwei Baureihen geführt:

 DSB MH (I), 1957 bei Henschel als DH 440 gebaut: MH (I) 201 – 203
 DSB MH (II), von 1960 bis 1965 bei der Maschinenfabrik A/S Frichs in Aarhus gebaut: MH (II) 301 – 420

Weblinks 

MH
Dieselhydraulische Lokomotive
Schienenfahrzeug (Frichs)
Schienenfahrzeug (Henschel)